Ханифи — унифицированное письмо для языка рохинджа. Впервые рохинджа был записан в XIX веке с использованием арабского письма. В 1975 году был разработан арабский алфавит, основанный на алфавите урду.

В 1980-х годах (Молана) Мохаммад Ханиф и его коллеги создали фонетическое письмо, основанное на арабском письме, похожее на нко. В письме также используются собственные десятичные цифры.

Буквы

Гласные

Прочие знаки

Цифры

Юникод 
Заявки на включение письма ханифи в Юникод были написаны лингвистом Эншаманом Пэндли.

Письмо было добавлено в Юникод в версии 11.0, вышедшей в июне 2018 года. Блок Юникода «Ханифи» занимает кодовые позиции U+10D00–U+10D3F и включает в себя 50 символов.

Примечания 

Рохинджа
Алфавиты